Кото — традиційний японський музичний інструмент.

 Кото — селище, Ванінський район, Хабаровський край, Росія
 Кото — район міста Токіо, Японія